Esta é uma lista de vulcões na Etiópia. Inclui aberturas ativas e extintas.

Ver também 
 Geografia da Etiópia

Vulcoes
Etiopia